Fareydūnshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fareydūnshahr (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Fareydūnshahr, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar